Lagurus (rosegador), gènere de rosegadors de la família dels cricètids.
 Lagurus (planta), gènere de plantes de la família de les poàcies.